Christiansburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Christiansburg (Ohio)
Christiansburg (Virginia)